Schäferhof steht für:
 Hamburger Arbeiterkolonie Schäferhof
 Schäferhof (Balingen), Einzelhof im Stadtteil Endingen (Balingen) von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schäferhof (Serkowitz), Kulturdenkmal in Radebeul-Serkowitz im Landkreis Meißen, Sachsen
 Schäferhof (Stemshorn), Hof des Vereins Naturraum Dümmerniederung an der Hunte in Stemshorn, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Schäferhof (Tettnang), Einzelhof im zentralen Stadtteil von Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Schaeferhof steht für:
 Schaeferhof (dt. Schäferhof), Dorf in der Gemeinde Dabo, Region Lothringen
 Le Schaeferhof (dt. der Schäferhof), Monument historique in Murbach, Département Haut-Rhin, Region Grand Est